Zaanen ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Cornelis Zaanen (1913–2003), niederländischer Mathematiker
 Jan Zaanen (* 1957), niederländischer Physiker